Джон Фи́лип Дже́нкинс (; род 3 апреля 1952, Порт-Толбот, Уэльс, Великобритания) — британский историк, религиовед и правовед.

Биография 
Родился 3 апреля 1952 в Порт-Толботе.

В 1974 году получил бакалавра гуманитарных наук по истории с отличием в Кембриджском университете (Клэр-колледж) по  со специализацией по истории, англосаксонским, скандинавским и кельтским исследованиям.

В 1977—1980 годы — научный сотрудник сэра Леона Радзиновича по Оксфордско-Кембриджскому проекту по изучению истории английского уголовного права 1790-1914.

В 1978 году получил магистра гуманитарных наук по истории и доктора философии по истории (научный руководитель — сэр ) в Кембриджском университете.

В 1979 году победил в телеигре .

В 1980—1984 годы — старший преподаватель () уголовного судопроизводства в Университете штата Пенсильвания.

В 1984—1989 годы — адъюнкт-профессор () уголовного судопроизводства в Университете штата Пенсильвания.

В 1989—1993 годы — профессор уголовного судопроизводства и американистики в Университете штата Пенсильвания.

В 1992—1998 годы — руководитель религиоведческой программы в Университете штата Пенсильвания.

В 1993—1997 годы — профессор истории и религиоведения в Университете штата Пенсильвания.

В 1997—2007 годы — заслуженный профессор истории и религиоведения в Университете штата Пенсильвания.

В 2007—2011 годы — профессор гуманитарных наук имени   в Университете штата Пенсильвания.

В 2009—2011 годы — заслуженный старший научный сотрудник Института религиоведения Бэйлорского университета.

С 2012 года — профессор-эмерит гуманитарных наук имени   в Университете штата Пенсильвания.

С 2012 года — заслуженный профессор истории Бэйлорского университета и соруководитель программы истории религии Бэйлорского университета.

Ответственный редактор журнала The American Conservative и автор ежемесячной колонки в журнале .

Автор статей в журналах ,  и The Atlantic.

Научные труды

Монографии

Издания на русском языке

Статьи 

  (перепечатано в The Witchcraft Reader. Darren Oldridge, ed.London: Routledge, 2002: 419-432.)
 
 
 
 
 
 
  
  (перепечатка в Religion and Foreign Affairs. Dennis R. Hoover and Douglas M. Johnston, eds. Waco: Baylor University Press, 2012; переработанное издание в Religion, Repression and Rebellion // Faith and International Affairs, 5(1)(2007): 3-12.)
 
 
 
 
 
 
 
  (перепечатка статьи 1992, которая первоначально была опубликована в Crime, Law and Social Change).

Британника

Примечания

Литература 
 Мальцев В. Христианский джихад // НГ-Религии, 18.09.2013.

Авторы энциклопедий и словарей
Историки Великобритании
Религиоведы Великобритании
Правоведы Великобритании
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Клэр-колледжа (Кембридж)
Преподаватели Университета штата Пенсильвания
Преподаватели Бэйлорского университета